Blackheath oder Black Heath ist der Name folgender Orte:

 Blackheath (Johannesburg)
 Blackheath (London)
 Blackheath (New South Wales)
 Blackheath (Surrey)
 Blackheath (West Midlands)
 Black Heath (Virginia)

Siehe auch:
 Blackhead